Шепеті́вська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Шепетівка Хмельницької області.

 Шепетівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Шепетівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Шепетівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Шепетівська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Шепетівська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Шепетівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці